Хилц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хилц, Николь (род. 1977) — американская актриса и певица.
  (1873—1936) — мэр Торонто в 1924—1925 г.
  (род. 1964) — глава канадской англиканской церкви.